Space ( — ; ) — может являться именем собственным:

 Space — ночной клуб на острове Ибица, существовавший с 1989 по 2016 год.
 Jetbrains Space — среда для совместной разработки ПО.
 .space — домен верхнего уровня сети Интернет.
 SPACE! — интернет-мем, представляющий собой фразу вымышленного премьер-министра СССР Анатолия Черденко.

Музыка 
 Space — французская группа, исполняющая музыку в жанре «космической» электроники и диско.
  — британская трио-группа из Ливерпуля, сформированная в 1993 году из Томми Скотта (вокал, бас, гитара), Джейми Мерфи (вокал, гитара) и Энди Парла (ударные).

См. также 
 Спейс шаттл
 Пространство
 Хакерспейс
 Spice (значения)